Аксёно-Бутырки — деревня в Богородском городском округе Московской области.

Население

География 
Расположена в юго-западной части Богородского городского округа, в шести километрах по местной автодороге на юго-запад от границы Ногинска (от дороги М7 Волга).

История 
Образована в XX веке путём слияния соседних деревень Аксёнки и Бутырки. В 1930-х годах в деревне располагался колхоз имени 21 января.

До 2006 года — центр Аксёно-Бутырского сельского округа, в который входили деревни Алексеевка, Афанасово-1, Берёзовый Мостик, Борилово, Ельня, Ивашево, Каменки-Дранишниково, Новые и Старые Псарьки, Осёлок, Пешково, Стулово, а также посёлок Радиоцентра-9.

С 1 января 2006 до 5 июня 2018 являлась центром муниципального образования «сельское поселение Аксёно-Бутырское».С 1 января 2019 является частью Старокупавинской территории Богородского городского округа.

Экономика 
Основная ориентация — сельское хозяйство. Земли на территории деревни принадлежат ЗАО «Ногинское».

Инфраструктура 
В деревне фельдшерско-акушерский пункт, детские площадки, фермерское хозяйство и продуктовый магазин. Платная рыбалка KING-FISH

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Сельское поселение Аксёно-Бутырское»

Населённые пункты Богородского городского округа
